Zanussi steht für: 
 Zanussi (Unternehmen), eine Elektronik-Marke des schwedischen Electrolux-Konzerns

Zanussi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Zanussi (* 1961), italienischer Rallyefahrer 
 Giacomo Zanussi (1894–1966), italienischer General
 Joe Zanussi (Joseph Lawrence Zanussi; * 1947), kanadischer Eishockeyspieler
 Krzysztof Zanussi (* 1939), polnischer Filmproduzent und Regisseur
 Marc Zanussi (1959–2004), luxemburgischer Politiker und Sportfunktionär 
 Per Zanussi (* 1977), norwegischer Jazzmusiker
 Ron Zanussi (Ronald Kenneth Zanussi; * 1956), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Zanusi
 Sanussi